Андорра-Сьерра-де-Аркос (; ; ) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Теруэль в составе автономного сообщества Арагон. Район был создан в 2002 году. Современный район Андорра-Сьерра-де-Аркос находится на территории исторического региона Нижний Арагон ().

Муниципалитеты 
 Андорра (Теруэль)
 Алакон
 Альоса
 Ариньо
 Кривильен
 Эхульве
 Эстеркуэль
 Гаргальо
 Ольете

Население и география

Примечания 

Районы Теруэля